Passenger (engl.: Passagier, Mitfahrer, Fahrgast) steht für:
 Phusion Passenger, ein Softwaremodul für Webserver
 Passenger Pigeon, ausgestorbene Wandertaube
 The Passenger, englischer Verleihtitel des Films „Beruf: Reporter“ (Originaltitel: „Professione: Reporter“) aus dem Jahr 1975

Musik
 Passenger (Sänger), Bühnenname des britischen Folk-Pop-Sängers Mike Rosenberg
 Passenger (schwedische Band), Alternative-Metal-Band aus Schweden
 The Passenger, Lied des US-amerikanischen Rock-Musikers Iggy Pop

Siehe auch:
 Unruly passenger
 Passengers (Begriffsklärungsseite)